Вейк (, , ) — нидерландская фамилия. 

Известные носители:

 Вейк, Карл (род. 1936) — американский исследователь, теоретик организационной коммуникации.
 Вейк, Николас ван (1880—1942 — голландский филолог-славист.
 Вейк, Рюбен ван (род. 1976) — намибийский футболист.
 Вейк, Томас (1616—1677) — голландский живописец и гравёр.

Топонимы:
 Ван Вейк  — кратер на обратной стороне Луны.